Пло́щадь Геро́ев Сталинграда — название площадей в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.
 Площадь Героев Сталинграда — бывшее название Привокзальной площади в Виннице.
 Площадь Героев Сталинграда — площадь в Донецке.
 Площадь Героев Сталинграда — бывшее название площади Героев в Херсоне.
 Площадь Героев Сталинграда — площадь в Чернигове.

См. также 
 Площадь Героев
 Улица Героев Сталинграда
 Проспект Героев Сталинграда